Арамильский городской округ — муниципальное образование в Свердловской области России.

Административный центр — город Арамиль.

С точки зрения административно-территориального устройства области, Арамильский ГО вместе с Сысертским городским округом находится в границах административно-территориальной единицы Сысертский район.

География 
Арамильский городской округ расположен в южной части Свердловской области, на севере граничит с муниципальным образованием «город Екатеринбург». Площадь составляет 2182 га.

История 

В 1995 году по итогам местного референдума на территории Сысертского района как административно-территориальной единицы было создано муниципальное образование город Арамиль, зарегистрированное Управлением юстиции Свердловской области от 29 декабря 1995 года под № 7. 10 ноября 1996 года муниципальное образование было включено в областной реестр.

С 31 декабря 2004 года муниципальное образованио Сысертский город Арамиль было наделено статусом городского округа. 

С 1 января 2006 года муниципальное образование город Арамиль было переименовано в Арамильский городской округ.

Население

Состав городского округа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО
 На сайте «Геральдика Свердловской области» 

Арамильский
Арамильский городской округ